Samuel ‘Mommie’ Schwarz (1876-1942), Nederlands kunstschilder
 Samuel Schwarz (politicus) (1814-1868), Zwitsers advocaat en politicus
 Samuel Schwarz (theaterregisseur) (1971-), Zwitsers theaterregisseur
 Samuel Schwarz (schaatser) (1983-), Duits langebaanschaatser